Jan Steen (1626-1679) holland festő
Jan Steen (1943-1947) teher- ill. csatahajó neve, lásd még SS Ocean Victory (angol wikipedia)